Le Signal kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Le Signal, Val-de-Travers, Neuchâtel, 
 Le Signal, La Chaux-du-Milieu, Neuchâtel,